Obong ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Enefiok Udo-Obong (* 1982), nigerianischer Sprinter
 Mercy Ntia-Obong (* 1997), nigerianische Sprinterin